L’hygiène bucco-dentaire est l’art de prendre soin de ses dents
Hygiène dentaire est un titre alternatif du film La Rage de dents réalisé par Abbas Kiarostami en 1980.